Le mot tige peut désigner :
au féminin
 une partie d'une plante à fleurs, la tige ;
 une partie d'une vis, la tige filetée ;
 une tige de forage ;
 une partie d'une chaussure ;
 une ligne, ou le chef de qui sont sorties les branches d'une famille - terme de généalogie. (Faire tige : devenir l'origine d'une famille.)

au masculin
 un tige est une ligne de crête (voir aussi Ligne de partage des eaux) en Condroz (Belgique);